CRF steht als Abkürzung für:
 Air Central, ehemalige japanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Capital Recovery Factor (deutsch: Annuitätenfaktor) siehe Annuitätenmethode der Wirtschaftlichkeitsanalyse   
 Cardiale Risikofaktoren in der Medizin
 Case Report Form, Prüfbogen in der klinischen Forschung
 Catchless Release Force im Bereich private Angelclubs
 Cloud Radiative Forcing, Einfluss der Wolken auf die Strahlungsbilanz der Erde in der Klimaforschung
 Clube de Regatas do Flamengo, Fußballklub aus der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro, siehe Flamengo Rio de Janeiro
 Comicorum Romanorum Fragmenta, herausgegeben von Otto Ribbeck (1871, Neudruck 1962)
 Commit-Reconcile & Fence in der Informatik
 Common Reporting Format, Systematik der internationalen Klimaberichterstattung 
 Conditional Random Field, stochastisches Modell im Bereich des maschinellen Lernens in der Informatik
 Constant Rate Factor ein Verfahren zur Videokodierung mit konstanter Qualität (auch bekannt als Average Quantizer oder Constant Quality)
 Corticotropin Releasing Factor, in der Physiologie
 Croix-Rouge française, Französisches Rotes Kreuz
 Flugplatz Carnot in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)

Abkürzung